Grand Prix Niemiec 1981 (oryg. Großer Preis von Deutschland) – 10. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1981, która odbyła się 2 sierpnia 1981, po raz szósty na torze Hockenheimring.

43. Grand Prix Niemiec, 29. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi 
 Pole position: Alain Prost - 1:47.50
 Najszybsze okrążenie: Alan Jones - 1:52.42 na okrążeniu 4

Niemcy
1981
1981 w Niemczech